В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 380 спортсменов (217 мужчин и 163 женщины), которые будут соревноваться за 10 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена только одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15-ю спортсменами всего (8 мужчин и 7 женщин).

Правила квалификации 
Основным этапом отбора к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро стал комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2014 года, во время которого были определены обладатели 138 путёвок. Ещё 47 квот были распределены по результатам мировых первенств в отдельных дисциплинах. Также в течение 2015 и 2016 годов по результатам различных континентальных первенств будут определены обладатели ещё 75-ти лицензий.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Путёвки на летние Олимпийские игры не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые выступят на Играх.

Мужчины

RS:X

470

Лазер

Финн

49-й

Женщины

RS:X

470

Лазер Радиал

49-й FX

Смешанный класс

Накра 17

Примечания

Ссылки 
 Официальный реестр ISAF по олимпийским лицензиям
 Правила квалификации
 Официальный сайт ISAF

Парусный спорт